Михаил Андреевич Кузнецов:
 Кузнецов, Михаил Андреевич (1896—1941) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).
 Кузнецов, Михаил Андреевич (1922—2004) — советский военный деятель, генерал-майор.